Ми́рна:
 Мирна — река в Хорватии, на полуострове Истрия.
 Мирна — река в Словении, приток Савы.
 Мирна — муниципалитет в Словении.
 Мирна — населённый пункт в Словении, в муниципалитете Мирна.
 Мирна — сербское и хорватское женское имя.